Škoro ist der Familienname folgender Personen:

 Alen Škoro (* 1981), bosnisch-herzegovinischer Fußballspieler
 Miroslav Škoro (* 1962), kroatischer Sänger und Produzent